Alyson Avenue — шведская рок-группа, созданная в 1989 году. Стиль группы — AOR. Группа выпустила два альбома: Presence of Mind и Omega.

Первая вокалистка группы, Анетт Ользон, покинула группу, решив, что ей нужно нечто большее, чем Alyson Avenue, ведь эта группа для музыкантов являлась больше хобби. 24 мая 2007 года Анетт официально была представлена, как новая вокалистка финской группы Nightwish. Участники Alyson Avenue продолжили работу в новом коллективе — Sapphire.

В июне 2008 басист Томас Лёйска опубликовал в блоге на MySpace информацию о том, что группа решила продолжить свой путь с новой вокалисткой. Через некоторое время появилась запись о том, что с вокалисткой ничего не сложилось и поиски продолжаются. В мае 2009 года на официальном сайте была представлена новая вокалистка группы — Арабелла Витанк

Участники группы

Текущий состав 
 Арабелла Витанк — вокал
 Никлас Олсон — клавишные
 Томас Лёйска — бас-гитара
 Фредрик Эрикссон — ударные
 Тони Рохтла — гитара

Бывшие участники 
 Анетт Ользон — вокал
 Патрик Свярд — гитара
 Ким Кедерхольм — гитара

Дискография 

 Presence Of Mind (2000)
 Free Like The Wind
 Every Now And Then
 Lost And Lonely
 Tell Me You Love Me (Or Leave Me)
 One Desperate Heart'
 Call Out My Name
 Walk Away
 It’s In Your Eyes
 Without Your Love
 All This Time
 One Touch

 Omega (2004)
 When Dreams Fall Apart
 Tonight Is All You Get
 Perfect Love
 One Life One Show
 Do You Ever Miss My Passion'
 Echoes Of My Heart
 I Still Believe
 I Have Been Waiting
 Can I Be Wrong
 Whenever You Need Someone

 Changes (2011)
 Liar
 Will I make Love
 Changes
 Amazing Days
 Don't Know If Love Is Alive
 Fallen
 Into The Fire
 I Will Be Waiting
 I'll Cry For You
 Somewhere
 Always Keep On Loving You

Ссылки 
 Официальный сайт Alyson Avenue
  
 

Рок-группы Швеции
Рок-группы с женским вокалом
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году